Dactylopteryx är ett släkte av bönsyrsor. Dactylopteryx ingår i familjen Liturgusidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bönsyrsor
Dactylopteryx